ЦСКА — российский мужской профессиональный гандбольный клуб из Москвы. Основан в 2017 году. В 2020 стал выступать под названием ЦСКА.

Названия 
 2020 —  — ЦСКА

История 

17 марта 2020 года было объявлено о возрождении гандбольного клуба ЦСКА, главной задачей было объявлено популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом .

Летом 2020 года была одобрена заявка ЦСКА на участие в Лиге Европы. В результате жеребьевки в 1 квалификационном раунде команда обыграла СКА (Минск) (25:25; 31:25), а во 2 раунде — «Силькеборг» (23:26; 32:24). Команда попала в групповой этап турнира, где встретилась с командами «Магдебург» (Германия), «Алингсос» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Нашице» (Хорватия). Заняв 2 место в группе, ЦСКА попал в 1/8 финала на датский клуб ГОГ.

Выступления в еврокубках

Достижения

Национальные (ГК «Спартак») 
Чемпионат России
  Серебряный призёр (2): 2018, 2019

Кубок России
  Финалист (3): 2018, 2019, 2020

Суперкубок России
  Финалист (2): 2018, 2019

Национальные (ГК ЦСКА) 
Чемпионат России
  Серебряный призёр (2): 2021, 2022

Кубок России
  Финалист (1): 2022
  3 место (1): 2021

Суперкубок России
  Финалист (1): 2020

Состав команды в сезоне 2022/23

Основной состав

Тренерский штаб 
 Олег Ходьков — главный тренер
 Георгий Заикин — тренер
 Максим Зенько — тренер вратарей
 Кирилл Ситов — тренер физподготовки
 Сергей Котлов — массажист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Гандбольные клубы по алфавиту
Гандбольные клубы России
Спортивные клубы Москвы
ЦСКА Москва